Служба порядка (, сокр. «OD», о́ди) — разновидность подразделений вспомогательной полиции Третьего рейха, так называемых, «хиви», действовавших на оккупированных территориях СССР в тыловом районе группы армий «Центр» на востоке Белоруссии, в Смоленской и Брянской областях, сформированных из местного гражданского населения, в основном, из числа белорусских националистов, а также военнопленных советских граждан и эмигрантов белорусского происхождения.

В группе армии «Север» отряды «хиви» были известны как «местные боевые соединения» (), а в группе армии «Юг» как «вспомогательные охранные части» ().

Главными организаторами мобильных отрядов службы порядка, действовавших в тыловом районе группы армий «Центр», стали эмигранты Д. Космович и М. Витушка.

В целях привлечения населения к антипартизанской борьбе использовались такие меры, как освобождение от повинностей и налогов, запрет реквизиций. Из местных были организованы конные и пешие отряды по 100−150 человек, командирами которых назначались офицеры, специально освобождённые из лагерей военнопленных. Постепенно формировалась система охраны важных объектов, создавалась система полицейских батальонов. Общая численность отрядов «оди» в Смоленском округе выросла до 3000 человек.

Примечания

См. также 
 Вспомогательная полиция
 Еврейская полиция
 Хиви
 Белорусская народная самопомощь

Ссылки 
 Отрывок из книги Восточные добровольцы в вермахте, полиции и СС 
 Статья Вспомогательная полиция на bka-roa.chat.ru

Вспомогательная полиция
Белорусские коллаборационистские формирования
Русские коллаборационистские формирования